Buzura maculatissima är en fjärilsart som beskrevs av Fawcett 1912. Buzura maculatissima ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
maculatissima